Mandala - símbolo no budismo
Ou ainda:
 Mandala Produção e Comunicação - produtora de televisão portuguesa
 Mandala (telenovela) - produção brasileira exibida entre 1987-88
 Mandala (revista) - literatura de circulação no Rio de Janeiro
 Mandala (Rio de Janeiro) - bairro do Rio de Janeiro
 Mandala (livro) - de Pearl S. Buck
 Mandala da Prosperidade - esquema de pirâmide financeira associado a sistema de apoio mútuo feminino

Desambiguação